Herdweg 74 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Herdweg 74 (Darmstadt)
 Herdweg 74 in Stuttgart, siehe Lambert & Stahl #Erhaltene Bauten bzw. Baudenkmale in Stuttgart (Auswahl)